Lilla Lövsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lövsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (18,3 ha)
Lilla Lövsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (2,06 km²)

Se även
Lövsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn